Первый инцидент в заливе Сидра — воздушный бой между истребителями ВМС США и ВВС Ливии в 1981 году.

В 1973 году ливийский лидер Муаммар Каддафи в одностороннем порядке провозгласил так называемую «линию смерти», объявив залив Сидра (Большой Сирт) ливийскими территориальными водами. США оспаривали притязания Каддафи. С 1980 года американо-ливийские отношения приобрели напряжённый характер. В августе 1981 года две авианосные группировки ВМС США демонстративно пересекли «линию смерти» и начали проводить учения в заливе.

18 августа, с самого начала учений, ливийские самолёты стали выполнять регулярные облёты американских кораблей, однако постоянно перехватывались истребителями и выдворялись за пределы района учений. Утром 19 августа очередной облёт выполняла пара истребителей-бомбардировщиков Су-22. На перехват были отправлены два F-14 «Томкэт». Обе пары сближались на встречных курсах. В этот момент один из Су-22 неожиданно выпустил ракету «воздух-воздух». В ответ оба F-14 заняли удобные позиции для стрельбы и атаковали ливийцев ракетами AIM-9, в результате чего оба Су-22 были сбиты. Их пилоты катапультировались и, по сообщению американских источников, были спасены ливийскими катерами.

Инцидент 1981 года не имел каких-либо заметных политических последствий.

См. также 
 Инцидент в заливе Сидра (1989)

Ссылки 
 Tom Cooper. Libyan Wars, 1980—1989, Part 2 

Сражения по алфавиту
События 19 августа
Военная история США
Воздушные сражения и операции
Август 1981 года
Конфликты 1981 года
1981 год в США
1981 год в Ливии
Сбитые воздушные суда
Авиационные происшествия 1981 года
Международные инциденты